Remake kan syfta på:

 Nyinspelning (eng. remake) – en ny version av en tidigare film o.s.v.
 Datorspelsremake (eng. video-game remake) – en ny version av ett tidigare datorspel.
 Remake (roman) – en roman av Connie Willis från 1994.
 Remake (film) – en svensk film från 2014.